Premier League 1997-98 var den syvende gang, Premier League blev afholdt. Arsenal vandt ligaen denne sæson. Bolton, Barnsley, Crystal Palace rykkede ned i The Championship.

Ligatabell

K = Kampe spillet; V = Kampe vundet; U = Kampe uafgjort; T = Kampe tabt; MF = Mål for; MM = Mål imod; P = Point

Topscorerlisten

1997-98